Live from SoHo (album Asobi Seksu)
 Live from SoHo (album Linkin Park)
 Live from SoHo (album Maroon 5)